La Basketball Bundesliga 2016–2017, chiamata per ragioni di sponsorizzazione Beko Basketball Bundesliga, è la 51ª edizione del massimo campionato tedesco. La vittoria finale è stata appannaggio del Brose Bamberg.

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP regular season:  Raymar Morgan, ratiopharm Ulm
MVP finals:  Fabien Causeur, Brose Bamberg
Allenatore dell'anno:  Thorsten Leibenath, ratiopharm Ulm
Attaccante dell'anno:  Raymar Morgan, ratiopharm Ulm
Difensore dell'anno:  Daniel Theis, Brose Bamberg
Premio Pascal Roller:  Rickey Paulding, EWE Baskets Oldenburg
Rookie dell'anno:  İsmet Akpınar, ALBA Berlino
All-BBL First Team: 
G  Chris Kramer, EWE Oldenburg
G  Chris Babb, ratiopharm Ulm
F  Darius Miller, Brose Bamberg
F  Nicolò Melli, Brose Bamberg
C  Raymar Morgan, ratiopharm Ulm
 All-BBL Second Team: 
G  Josh Mayo, Telekom Baskets Bonn
G  Trey Lewis, Medi Bayreuth
F  Rickey Paulding, EWE Oldenburg
F  Maximilian Kleber, Bayern Monaco
C  Brian Qvale, EWE Oldenburg

Note

Collegamenti esterni 

 
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017